Mistrzostwa Ukrainy w hokeju na lodzie 2015/2016 jako 24. sezon rozgrywek o mistrzostwo Ukrainy w hokeju na lodzie. 

Na początku września został przedstawiony wstępny format sezonu 2015/2016 oraz poinformowano, że w tej edycji wystąpi sześciu uczestników: Biłyj Bars Biała Cerkiew, Donbas Donieck, Generals Kijów, HK Krzemieńczuk, Rapid Kijów, Wytiaź Charków. 9 i 10 września zostały dołączone dwa zespoły: Kryżynka-Kompańjon Kijów i Junist’ Charków. Start ligi ustalono na 25 września 2015.

Sezon zasadniczy 

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WDK = Liczba meczów wygranych po dogrywce lub po karnych, PDK = Liczba meczów przegranych po dogrywce lub po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy
      = Awans do fazy play-off

Faza play-off 

Tytuł mistrzowski zdobyła 31 marca 2016 drużyna Donbasu Donieck, która w finale pokonała w czterech meczach Generals Kijów.

Za Najbardziej Wartościowego Zawodnika (MVP) sezonu został uznany Rosjanin Dienis Koczetkow (Donbas). Najskuteczniejszym zawodnikiem sezonu został Nikita Bucenko (Donbas, 132 punkty), najlepszym bramkarzem Eduard Zacharczenko (Generals), najlepszym obrońcą Denys Petruchno (Donbas), a najlepszym napastnikiem Artem Hnidenko (Generals).

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Hokej na lodzie na Ukrainie
2015 w hokeju na lodzie
2016 w hokeju na lodzie
2015 na Ukrainie
2016 na Ukrainie